Sezon 2000/2001 był 9. sezonem o mistrzostwo Macedonii. Tytuł obroniła drużyna Słoga Skopje.

Tabela końcowa

Król strzelców 
27 goli - Argjend Bekjiri (Słoga Skopje)

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga

Bibliografia 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2001 w Macedonii